Гари Макалистър () е бивш шотландски футболист, роден на 25 декември 1964 в Мъдъруел, Шотландия.
Започва кариерата си през 1981 в Шотландското първенство за местния тим ФК Мадъруел. През 1985 се премества в Англия, където играе последователно за Лестър Сити, Лийдс Юнайтед, Ковънтри Сити (на два пъти), Ливърпул.

Кариера като футболист

Мъдъруел 
Първият мач в кариерата си Макалистър изиграва на 1 май 1982 срещу ФК Куийн ъф дъ Саут. За Мъдъруел той изиграва 70 мача и отбелязва 8 гола. Най-голямото му постижение от този период в полуфинал за Купата на Шотландия срещу отбора на Селтик.

Отличия

Лийдс Юнайтед 
 Шампион на Англия – 1991/92
 Суперкупа на Англия – 1992
 Купа на лигата – финалист 1996

Ливърпул 
 Купа на лигата – 2001
 Купа на Англия – 2001
 Купа на УЕФА – 2001
 Суперкупа на Англия – 2001
 Суперкупа на УЕФА – 2001

Статистика 

Шотландски футболисти
Футболисти на ФК Ливърпул
Футболисти на Лестър Сити
Футболисти на Ковънтри Сити
Футболисти на Лийдс Юнайтед
Шотландски треньори по футбол